Biathlonowy bieg indywidualny kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 na dystansie 15 km odbył się 11 lutego. Była to pierwsza żeńska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Do biegu zostało zgłoszonych 71 zawodniczek, wszystkie przystąpiły do rywalizacji. 

Tytułu wywalczonego cztery lata wcześniej broniła Ekaterina Dafowska z Bułgarii, która tym razem zajęła piąte miejsce. Nową mistrzynią olimpijską została Niemka Andrea Henkel, srebrny medal wywalczyła Norweżka Liv Grete Skjelbreid, a trzecie miejsce zajęła Magdalena Forsberg ze Szwecji.

Medalistki poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
 WOMEN'S 15 km INDIVIDUAL COMPETITION ANALYSIS 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002